71-es főút (Magyarország)
71-es főút (Mexikó)
71-es főút (Szlovákia)